Een verkeersweg:
 N351 (België)
 N351 (Frankrijk)
 N351 (Nederland), zie Provinciale weg 351
 N-351 (Spanje)
 N351 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing